Sreedharan ist der Familienname folgender Personen:

 E. Sreedharan (* 1932), indischer Ingenieur
 Preeja Sreedharan (* 1982), indische Leichtathletin